Мена́хем Боре́йшо (; настоящая фамилия Гольдберг; 1888—1949) — еврейский поэт, эссеист и журналист. Писал на идиш.

Биография 
Родился в семье учителя иврита Аарона Ноаха Гольдберга и Фанни Борейшо. Учился в русской школе в Бресте. До 1920-х носил псевдоним Менахем. В 1905 переехал в Варшаву, где он дебютировал в 19096 серией песен в издании «Дэр тог». Позже он стал одним из ведущих молодых поэтов на идиш. Занимался также журналистикой, сотрудничал с изданиями «Хайнт» и «Дос йидишэ вохнблат». Перед началом Первой мировой войны им была написана оперетта «Ханка», которая была поставлена на сцене театра Каминских в Варшаве.

К началу Первой мировой войны уехал в Швейцарию, а оттуда в США. В Нью-Йорке некоторое время сотрудничал в газете «Дэр тог» и писал для ряда других периодических изданий на идиш. В период с 1917 по 1929 возглавлял отдел печати на идиш в Джойнте. В 1924 был одним из редакторов ежемесячного журнала «Тэалит». С 1926 (до 1929) сотрудничал в коммунистической газете «Фрайхайт» (Нью-Йорк). С 1947 вновь сотрудничает в «Дэр тог».

Последние незаконченные поэмы Борейшо вышли посмертно в сборнике «Дурх дойрэс» («Сквозь поколения», 1950).

Произведения 
 «Пойлн» («Польша»), 1904;
 «А ринг ин дэр кэйт» («Звено в цепи»), 1916;
 «Замд» («Песок»), 1917;
 «Завл Римэр», 1923;
 автобиографическое произведение «Дэр гэйэр» («Странник», тт. 1-2, 1943);

Примечания

Ссылки 
 
 Menakhem Goldberg

Писатели на идише
Поэты на идише
Писатели США
Литераторы, известные под псевдонимами